

Anno 
 650 o 650 a.C.

Codici 
 650 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Temecula, presso Riverside, in California

Matematica 
 650 – numero